Kepheus (griechisch Κηφεύς, lateinisch Cepheus) bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Kepheus (Aithiopia), Gatte der Kassiopeia, Vater der Andromeda
 Kepheus (Tegea), Sohn des Aleos
 Kepheus (Arkadien), Sohn des Lykurgos, Bruder des Ankaios, Teilnehmer an der kalydonischen Eberjagd
 Kepheus (Boiotien), Vater des Thespeios

weiters:
 Kepheus (Sternbild)
 Cepheus (Mondkrater)